Ambroise Tardieu puede referirse a:

 Ambroise Tardieu (1788-1841), cartógrafo y grabador francés;
 Auguste Ambroise Tardieu (1818-1879), médico legista francés, hijo del anterior;
 Jean Joseph Félix Ambroise Tardieu (1840-1912), historiador francés, especializado en la historia de Auvernia.